Feeder — британський рок-гурт, заснований 1994 року у м. Ньюпорт (Уельс). Колектив є виконавцем британського року, гранджу та панк-року. Гурт випустив 8 альбомів та близько 30-ти синглів. Музика гурту отримала натхнення від таких гуртів, як The Police, Nirvana та Smashing Pumpkins.

Склад гурту

Теперішній склад 
 Грант Ніколас — гітара та вокал (з 1994)
 Така Хірозе — бас-гітара (з 1994)
 Карл Вразил — ударні (з 2009)

Колишні учасники 
 Джон Лі (1994–2002 †)

Дискографія

Альбоми 
 Polythene (1997)
 Yesterday Went Too Soon (1999)
 Echo Park (2001)
 Comfort in Sound (2002)
 Pushing the Senses (2005)
 Silent Cry (2008)
 Renegades (2010)
 Generation Freakshow (2012)

Міні-альбоми 
 Two Colours (1995)
 Swim (1996)
 iTunes Live: London Festival '08 (2008)
 Napster Sessions (2008)
 Seven Sleepers(2009)

Збірки 
 Swim (1996)
 Another Yesterday (2000)
 Picture of Perfect Youth (2004)
 The Singles (2006)

Сингли 

Примітки

 I  Later appeared on Polythene, the band's first full-length album.
 II  Originally released as a non-album single, but then appeared on the re-issued Polythene after the single made the top 40.
 III  A full-band version of the acoustic recording on Polythene.
 IV  Released in Germany, Belgium and France only.
 V  Charted only on the UK Airplay chart, as the physical single was only available on their 2003 Arena Tour.
 VI  Download bundles only.
 VII  Download and vinyl only.
 VIII  Download-only single to support the victims of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami.

Інші пісні

Промо-сингли 

Notes

 VII  300 copies were pressed for student radio promotion. It was never intended to be a single, although later became a b-side on «Day in Day Out».
 VIII  Was not originally intended to be a promotional-only single. It was planned to be released on 12 March, 2012 with «No Light» as its b-side, before being cancelled although promotional copies were already sent to radio stations.

Відео

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Feeder 
 

Британські рок-гурти
Культура Уельсу
Валійські музичні гурти